

Мархоциці — село в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Мархоциці — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства